Ягу́л — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 158 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Ягульская

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 28 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района